Christoph Hänel (ur. 21 lipca 1989) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SG Nickelhütte Aue.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 1 października 2005 w Oberstdorfie podczas zawodów Alpen Cup, oddając skoki na odległość odpowiednio 75,0 m i 74,0 m na skoczni normalnej.

W lipcu 2009 wraz z zespołem w składzie Richard Freitag, Felix Brodauf i Erik Simon zdobył brązowy medal drużynowych mistrzostw Niemiec.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989